Avoir un dessein signifie avoir la volonté de faire quelque chose.

 En théologie naturelle, le dessein de Dieu ou dessein intelligent est un acte de création selon la providence.
 L'appellation Grand Dessein est donnée à un projet grandiose voulu par un dirigeant (Roi, Empereur ou Président).
 Le Noir Dessein est le troisième des cinq tomes de la saga Le Fleuve de l'éternité de Philip José Farmer.

 Bernard Dessein (1762-1823), militaire français ;
 Jean-Claude Dessein (1925-2011), homme politique français.